Бронное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бронное — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Бронное — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

Украина 
 Бронное — село в Березновском районе Ровненской области.